Makov può riferirsi a diversi toponimi:

Makov, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
Makov, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice

Makov, comune del distretto di Čadca, nella regione di Žilina